Ка́рлуш Бри́ту (): Бриту, Карлуш Алфреду де (род. 1933) — португальский политик, видный деятель коммунистической партии.
 Бриту, Карлуш Луиш (род. 1963) — португальский футболист, позднее — тренер.